

Astronomia 
 Cratere Bend – cratere sulla superficie di Marte

Geografia 
 Bend – city nella contea di Deschutes, Stato dell'Oregon, Stati Uniti d'America 
 Bend – census-designated place nella contea di Tehama, California, Stati Uniti d'America
 Bend City – città fantasma nella contea di Inyo in California

Altro 
 Bend Sinister – album del 1986 dei The Fall pubblicato dalla Beggars Banquet Records
 Bend Studio – azienda statunitense sviluppatrice di videogiochi

Pagine correlate 
 Big Bend
 Brazos Bend
 Fort Bend
 Horseshoe Bend
 North Bend
 River Bend
 South Bend
 West Bend